Пузиков; Пузіков

 Пузіков Анатолій Михайлович (1925—2001) — майор РА, учасник радянсько-нацистської, війни Герой Радянського Союзу.
 Пузіков Вячеслав Михайлович (1947—2014) — український вчений у галузі матеріалознавства та технології монокристалічних матеріалів. Академік НАН України.
 Пузіков Іван Михайлович (1901—1982) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Пузіков Олександр Іванович (1911—1996) — радянський літературознавець; лавреат Державної премії СРСР.
 Пузиков Олександр Юрійович (1986—2019) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пузиков Сергій Тимофійович (1916—1962) — депутат і заступник голови Верховної ради Російської РФСР 4—5-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.